Luis Oswaldo Gómez Cáceres ou El Chino (20 de abril de 1972) é um ex-futebolista profissional equatoriano, foi defensor.

Carreira 
Gomez representou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Futebolistas do Club Ferro Carril Oeste
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica (Equador)